|-
| (111501) 2001 YX65||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111502) 2001 YM69||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111503) 2001 YM72||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111504) 2001 YU72||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111505) 2001 YK73||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111506) 2001 YB74||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111507) 2001 YE79||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111508) 2001 YH79||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111509) 2001 YL79||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111510) 2001 YV80||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111511) 2001 YF84||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111512) 2001 YS85||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111513) 2001 YA86||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111514) 2001 YA87||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111515) 2001 YC91||||17 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111516) 2001 YW91||||17 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111517) 2001 YC92||||18 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111518) 2001 YX95||||18 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111519) 2001 YJ98||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111520) 2001 YM98||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111521) 2001 YL99||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111522) 2001 YG100||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111523) 2001 YW100||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111524) 2001 YT104||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111525) 2001 YX109||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111526) 2001 YC110||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111527) 2001 YR111||||18 грудня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111528) 2001 YT111||||19 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111529) 2001 YH112||||19 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111530) 2001 YY112||||19 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111531) 2001 YH113||||19 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111532) 2001 YL114||||19 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111533) 2001 YD116||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111534) 2001 YL116||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111535) 2001 YJ117||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111536) 2001 YW117||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111537) 2001 YD120||||19 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111538) 2001 YH122||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111539) 2001 YO130||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111540) 2001 YL131||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111541) 2001 YJ132||||19 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111542) 2001 YK133||||17 грудня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (111543) 2001 YC134||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111544) 2001 YT134||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111545) 2001 YU134||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111546) 2001 YY135||||21 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111547) 2001 YF136||||22 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111548) 2001 YG136||||22 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111549) 2001 YC137||||22 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111550) 2001 YO137||||22 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111551) 2001 YT137||||22 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111552) 2001 YO140||||22 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111553) 2001 YQ140||||22 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111554) 2001 YA141||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111555) 2001 YR153||||19 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111556) 2001 YC155||||20 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111557) 2001 YN155||||20 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 111558 Барретт (Barrett)||2002 AZ||6 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Мун||Б. Стівенс
|-
| (111559) 2002 AN2||||5 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111560) 2002 AX2||||6 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 111561 Giovanniallevi||||5 січня 2002||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (111562) 2002 AJ3||||5 січня 2002||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (111563) 2002 AC4||||5 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111564) 2002 AN4||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111565) 2002 AP4||||8 січня 2002||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (111566) 2002 AL6||||6 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111567) 2002 AT6||||5 січня 2002||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (111568) 2002 AS9||||11 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (111569) 2002 AU10||||6 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 111570 Agasvar||||11 січня 2002||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі, Ц. Гайнер
|-
| (111571) 2002 AD13||||11 січня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (111572) 2002 AQ13||||11 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (111573) 2002 AV15||||4 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (111574) 2002 AV16||||5 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (111575) 2002 AK20||||5 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (111576) 2002 AQ20||||6 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (111577) 2002 AY24||||8 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111578) 2002 AP27||||7 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111579) 2002 AT27||||7 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111580) 2002 AY32||||12 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111581) 2002 AE37||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111582) 2002 AG38||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111583) 2002 AV40||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111584) 2002 AJ41||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111585) 2002 AO41||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111586) 2002 AR42||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111587) 2002 AL49||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111588) 2002 AO49||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111589) 2002 AX55||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111590) 2002 AX56||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111591) 2002 AJ58||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111592) 2002 AY63||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111593) 2002 AO65||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 111594 Raktanya||||11 січня 2002||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі, Ц. Гайнер
|-
| (111595) 2002 AK69||||13 січня 2002||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (111596) 2002 AN71||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111597) 2002 AA75||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111598) 2002 AC79||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111599) 2002 AH79||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111600) 2002 AC80||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

111500